Fonfría bezeichnet:

 Fonfría (Lugo), einen Ort in der Provinz Lugo, in der Autonomen Region Galicien, Spanien
 Fonfría (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel, in der Autonomen Region Aragonien, Spanien
 Fonfría (Zamora), eine Gemeinde in der Provinz Zamora, in der Autonomen Region Kastilien und León, Spanien